Personen
 Frits Wester (1962), Nederlands journalist
 Harald J. Wester (1958), Duits industrieel
 Hendrik Wester (1752-1821), Nederlands onderwijzer en pedagoog
 Tess Wester (1993), keepster van het Nederlandse handbalteam
 Travis Wester (1977), Amerikaans acteur en filmregisseur

 Overig
 Wester Suikerraffinaderij, Nederlandse suikerraffinaderij